Kevin Hansen kan syfta på:

 Kevin Hansen (rallycrossförare) – svensk rallycrossförare
 Kevin Hansen (volleybollspelare) – amerikansk volleybollspelare